Альдо Задрима (, род. 15 января 1948 года, Тирана) — албанский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Албании 1994 года.

В составе сборной Албании участник шести шахматных олимпиад (1972, 1980, 1982, 1984, 1994, 2002) и Балканиад 1979 и 1994 гг..

В 1995 г. представлял Албанию в зональном турнире.

Выступал на международной арене с 1972 по 2003 год. Максимального рейтинга (2270 очков) достиг в январе 1995 года. В октябре 2015 года его рейтинг был 2255 очков.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Альдо Задрима  на сайте chess-db.com

Шахматисты Албании